

Sport 

 Piste noire : piste de ski de niveau difficile

Armée française 
Centre national d'entraînement commando#Les parcours d'audace

Cinéma 
 Piste noire, film français réalisé par Jalil Naciri et Florent Montcouquiol (2013) ;
 Piste noire,  série télévisée française.

Littérature 
 La Piste noire d'Engelberg est la neuvième histoire de la série Les Baroudeurs sans frontières de Charles Jarry